Calzada de Don Diego kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Calzada de Don Diego (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Calzada de Don Diego (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar